Paulo Lopes, ville dans l'État de Santa Catarina au Brésil.

 Paulo Lopes (1978-), footballeur portugais évoluant au poste de gardien de but évoluant actuellement au club portugais du CD Feirense.